werking (mechanisme)
 werking (effect)
 werking (overeenkomst)